

Presentación previa 
Gilles Müller fue el campeón defensor, decidió no participar este año.

Blaž Kavčič derrotó en la final a André Ghem.

Cabezas de serie 

 ' Blaž Kavčič (Campeón)
  Aleksandr Nedovyesov (Cuartos de final)
  Alexander Kudryavtsev (Cuartos de final)
  John Millman (Primera ronda)

<ol start=5>
  Yūichi Sugita ''(Segunda ronda)
  Hiroki Moriya ''(Primera ronda)
  Roberto Carballés Baena ''(Primera ronda)
  Márton Fucsovics ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Shenzhen 2015